Deckstein steht für:

 oberster Abschlussstein einer Mauer, siehe Mauerkrone (Bauteil)
 ein Stein als Deckenplatte auf Dolmen, Ganggräbern etc. und Steinkisten
 einen Stadtteil von Köln-Lindenthal
 eine Abdeckung aus Korunden bei Uhren, siehe Stein (Uhr)

Als Familienname:
 Dagmar Deckstein (* 1953), deutsche Journalistin und Autorin